Carnival of Rust — первый сингл и титульный трек альбома Carnival of Rust финской рок-группы Poets of the Fall. Релиз состоялся 22 марта 2006 года в Финляндии и 1 декабря 2006 года в Германии. Сингл содержит две версии титульного трека и концертный вариант композиции «Don’t Mess With Me» из первого альбома группы Signs of Life, записанный 15 июля 2005 года во время Rockperry Festival в городе Вааса (Финляндия).

Композиция Carnival of Rust имела большой успех и заняла первую позицию в чарте Most Wanted радиостанции Yleisradio, оставаясь в первых строках в течение нескольких месяцев. Сингл занял второе место в официальном чарте финских синглов (Finnish Singles Chart) и в сводном плей-листе продаж и появлений на радио и телевидении (по данным Finnish music book); а также первое место по количеству «радиовыходов» в чарте Rumba’s 50 Hits list.

Список композиций 
 «Carnival of Rust» (radio edit) (03:31)
 «Carnival of Rust» (04:20)
 «Don’t Mess With Me» (live) (05:33)

Позиции в чартах

Видео

Общая информация 
Премьера видео «Carnival of Rust» состоялась 30 марта 2005 года. Впоследствии клип был добавлен в качестве бонуса к альбому Carnival of Rust, а с 8 сентября 2006 стал доступен онлайн. Режиссёр — Туомас Харью, снявший для Poets of the Fall клип на композицию «Lift», на YouTube также доступна HD версия этого видео.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Видео Carnival of Rust
 Текст Carnival of Rust  
 Официальный сайт Poets of the Fall  
 Poets of the Fall  на Myspace 
 История сингла Carnival of Rust 

Синглы Poets of the Fall